Schlitzauge steht für:

 eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine bestimmte Form des menschlichen Auges, siehe Epikanthus medialis
 Schlitzauge (Schimpfwort), rassistisch-abwertende Bezeichnung für Menschen ostasiatischer Herkunft

Siehe auch:
 Schlitzaugenhai